Foxfire kan syfta på:

 Foxfire – en tjejligas bekännelser, roman av Joyce Carol Oates.
 Foxfire (film, 1996) – en amerikansk film från 1996 i regi av Annette-Haywood Carter, originaltitel Foxfire
 Foxfire (film, 2012) – en fransk film i regi av Laurent Cantet, originaltitel Foxfire : Confessions d'un gang de filles